Кубли́цкий — польская фамилия. Известные носители:

 Кублицкий, Александр Иванович (1884—1946) — капитан 2-го ранга.
 Кублицкий, Алексей Александрович (1919—1989) — Герой Советского Союза.
 Кублицкий, Вадим Всеволодович (1926—1994) — советский футболист.
 Кублицкий, Георгий Иванович (1911—1989) — советский писатель, журналист, кинодраматург, популяризатор науки.
 Кублицкий, Михаил Евстафьевич (1821—1875) — русский театральный критик и музыковед.
 Кублицкий, Пётр Софронович (1845—1905) — генерал-лейтенант, профессор военного искусства в Академии Генерального штаба.

 Кублицкая, Раиса Владимировна (1928—2021) — советский передовик сельскохозйственного производства, Герой Социалистического Труда (1976).

Составные фамилии